Izbori za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1906. održani su 27. i 28. veljače. Izbore je raspisao ban Pavao Rauch.

Rezultati

Izvori

Literatura
Ivo Perić, Hrvatski državni sabor 1848. – 2000. 2. svezak. Dom i svijet. Zagreb, 2000. (str. 372)
Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie fur das jahr 1909. [Dvorski i državni vodič Austro-Ugarske Monarhije za godinu 1909.], Kroatien und Slawonien; Druck und Verlag der Kaiserlich-Koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1914., str. 1164. – 1165.
Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie fur das jahr 1910. [Dvorski i državni vodič Austro-Ugarske Monarhije za godinu 1910.], Kroatien und Slawonien; Druck und Verlag der Kaiserlich-Koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1910., str. 1190. – 1191.
 Rezultati saborskih izbora 1908. po kotarima

1908